

Sigle 
 Rappresentanza sindacale unitaria
 Rifiuti solidi urbani – abbreviati internazionalmente in MSW
 Repubblica Sovietica Ungherese 
 Rifiuti Solidi Urbani – gruppo musicale italiano
 Rogers State University – università statunitense
 Runway supervisor unit – unità di controllo pista aerea

Codici 
 RSU – codice IATA dell'aeroporto civile di Yeosu (Corea del Sud)